Kurz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Holger Willibald Kurz
 Marion Kurz
 Michael Kurz
 Wilhelm Sulpiz Kurz